L'edizione 1998-99 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Ruud van Nistelrooy (), con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti   
 Feyenoord campione dei Paesi Bassi 1998-99. In UEFA Champions League 1999-2000
Willem II e PSV Eindhoven in UEFA Champions League 1999-2000
 NAC Breda retrocesso in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Marcatori

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1998-1999

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
Campionato olandese di calcio